Jekatierina „Kato” Swanidze, gruz. ეკატერინე  სვანიძე (ur. , zm.  w Tyflisie) – Gruzinka, pierwsza żona Józefa Stalina (od roku 1903), matka Jakowa Dżugaszwilego. Zmarła na gruźlicę lub tyfus (dokładna przyczyna jest nieznana).

Linki zewnętrzne 
 Jekatierina Swanidze  

Gruzini
Urodzeni w 1885
Zmarli w 1907
Józef Stalin